200 км, 200-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 200 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Тихонова Пустынь — Сухиничи, Московская железная дорога, Калужская область. Код 184524
 200 км— пассажирская платформа, Приволжская железная дорога, Волгоградская область. Код 614846
 200 км(РАЗЪЕЗД 200 КМ) — разъезд, Свердловская железная дорога, Пермский край. Код 769996
 200 км— остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Лихая — Плешаково (эксп.), Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область. Код 580029
 200 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Липецкая область. Код 592967
 200 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 813417

См. также 
200 километров Буэнос-Айреса — традиционная гонка аргентинского кузовного чемпионата TC2000, проводящаяся на автодроме имени Роберто Хосе Моураса в Ла-Плате, Аргентина.